Leskovica je ime več naselij:

 Leskovica, občina Gorenja vas-Poljane
 Leskovica pri Šmartnem, občina Šmartno pri Litiji
 Leskovica, Aleksandrovac (Srbija)
 Leskovica, Babušnica (Srbija)